{{Ficha de noble
|nombre = Enrique I de Guisa
|título = 
|imagen = Guise.jpg
|tamaño de imagen = 
|epígrafe = Enrique I de Guisa, tercer duque de Guisa, hacia el 1588. Museo Carnavalet, París.
|reinado = 
|coronación = 
|otros títulos = 
|nombre completo = 
|fecha de nacimiento =  Joinville, Haute-Marne, 31 de enero de 1550
|lugar de nacimiento = 
|fecha de defunción = Blois, 23 de diciembre de 1588
|lugar de defunción = 
|lugar de entierro = 
|predecesor = 
|regente = 
|sucesor = 
|suc-tipo = 
|heredero = 
|consorte = 
|cónyuge = Catalina de Cléveris
|descendencia = * Carlos (1571-1640), duque de Guisa con el nombre de Carlos I;
 Enrique (1572-1574);
 Catalina (1573-1573);
 Luis (1575-1621), cardenal de Guisa y arzobispo de Reims;
 Carlos (1576);
 María (1577-1582);
 Claudio (1578-1657), duque de Chevreuse;
 Catalina (1579);
 Cristina (1580);
 Francisco (1581-1582);
 Renata (1585-1626), abadesa de Saint Pierre en Reims;
 Juana (1586-1638), abadesa de Jouarre
 Luisa Margarita (1588-1631), casada en 1605 con Francisco de Borbón (1558-1614), príncipe de Conti;
 Francisco Alejandro (1589-1614), caballero de Guisa.
|casa real = 
|dinastía = 
|himno real = 
|padre = 
|madre = 
|residencia = 
|firma = 
|escudo = Lorraine Arms 1538.svg
|lema = 
}}Enrique I de Guisa (31 de enero de 1550 - Blois, 23 de diciembre de 1588), III Duque de Guisa', fue un noble francés que mandó matar a Coligny por orden de Catalina de Médicis porque estaba acercándose demasiado a Carlos IX. También fue el que encabezó el partido católico durante las guerras de religión de Francia. Aspiró al trono del Reino de Francia.

Biografía 
Era el hijo mayor de Francisco de Guisa y Ana de Este. Sus abuelos maternos eran Hércules II de Este, duque de Ferrara, y Renata de Francia.

Sucedió a su padre en 1563 como Duque de Guisa y Gran Maestre de Francia. Luchó contra los turcos en Hungría en 1565, y a su vuelta, se convirtió en uno de los líderes de la facción católica en las guerras de religión contra los protestantes (hugonotes). Luchó en las batallas de Saint-Denis, Jarnac y Moncontour.

Disgustado por la Paz de Saint-Germain y por la influencia de los hugonotes dirigidos por Coligny, se apartó de la corte. Intentó asesinar a este último, y la tentativa desencadenó la Matanza de San Bartolomé (24 de agosto de 1572), en la que sucumbió Coligny.

Herido en la batalla de Dormans (10 de octubre de 1575), a partir de entonces se lo conoció como «Le Balafré''» (el Acuchillado). Fue elevado a héroe entre la población católica de Francia por su oposición a los hugonotes.

En 1576 organizó la Liga Católica para luchar contra el protestante Enrique de Navarra, que tras la muerte del duque de Alençon, hermano de Enrique III, era el candidato al trono con más derechos. Este hecho provocó su destierro, a lo que él respondió estrechando sus lazos con Felipe II de España (tratados de Joinville en 1584 y Péronne en 1585). Apoyado por Felipe II de España, intentó hacerse con el poder, y después de la victoria de Auneau (1587) trató de arrebatar la corona a Enrique III. 

Temeroso de su poder, Enrique III le prohibió entrar en París, obligándolo a permanecer en Champagne, pero Enrique llegó a la capital, donde fue recibido triunfalmente por los parisinos. Tras el Día de las barricadas (1588), el rey tuvo que huir de París y nombró a Guisa Lugarteniente del Reino.

El rey lo convocó en Blois para los Estados Generales y allí lo mandó asesinar. Su hermano Luis II de Lorena, también llamado Cardenal de Guisa, fue asesinado al día siguiente. Este hecho fue considerado un auténtico ultraje entre los parientes de Guisa, y sus aliados obligaron al rey a refugiarse al lado de Enrique de Navarra. Enrique III de Francia fue asesinado el año siguiente por el monje Jacques Clément, de la Liga Católica.

Matrimonio y descendencia 
De su esposa Catalina de Cléveris, hija de Francisco I de Cleves, duque de Nevers, conde de Rethel y de Eu, y de Margarita de Borbón, hija del duque Carlos IV de Borbón y hermana del rey consorte de Navarra Antonio de Borbón), tuvo los siguientes hijos:

Ascendencia 

</center>

Sucesión

Véase también 
 Casa de Guisa
 Ducado de Guisa

Referencias 

Nobles de Francia del siglo XVI
Duques de Guisa
Asesinatos en Francia
Políticos asesinados
Antiprotestantes
Nacidos en Gran Este
Fallecidos en Blois